O termo Barata-do-mato é a designação comum a muitas espécies de insetos neoptera, da ordem dos blatídeos, que vivem no ambiente natural, em nítida contraposição às baratas de hábitos domésticos. Também são chamados de araué e barata-silvestre.

Baratas